Scriptaphyosemion är ett släkte av fiskar. Scriptaphyosemion ingår i familjen Nothobranchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Scriptaphyosemion